Manga, estil de còmic japonès
 Toponímia:
 La Manga del Mar Menor, població a la Regió de Múrcia, Espanya
 Manga (Montevideo), barri del nord-est de Montevideo, Uruguai
 Art i entreteniment:
 Hokusai manga, col·lecció d'esbossos de l'artista japonès Hokusai
 MaNga (grup), grup turc de rock rap